Perthes ist der Name folgender Gemeinden, Persönlichkeiten, Unternehmen und Dinge:

Gemeinden in Frankreich:
 Perthes (Ardennes) im Département Ardennes
 Perthes (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Perthes (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Perthes-lès-Brienne im Département Aube
 Perthes-lès-Hurlus, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil von Souain-Perthes-lès-Hurlus im Département Marne

Personen:
 Andreas Hansa Traugott Perthes (1813–1890), Verleger, dritter Sohn von Friedrich Christoph Perthes
 Bernhard Wilhelm Justus Perthes (1858–1919), Verleger (nachgeborener Sohn von Bernhardt Perthes)
 Bernhardt Perthes (1821–1857), Verleger, Sohn von Wilhelm Perthes 
 Caroline Perthes (1774–1821), Tochter des deutschen Dichters Matthias Claudius und die Ehefrau des Sortimentsbuchhändlers Friedrich Christoph Perthes
 Clemens Theodor Perthes (1809–1867), Rechtsgelehrter, zweiter Sohn von Friedrich Christoph Perthes
 Emil Perthes (1841–1910), Verleger, Sohn von Andreas Hansa Traugott Perthes
 Friedrich Christoph Perthes (1772–1843), deutscher Buchhändler und Verleger in Hamburg, Neffe von Justus Perthes
 Friedrich Johannes Perthes (1841–1907), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Heimatforscher, Sohn von Friedrich Matthias Perthes
 Friedrich Matthias Perthes (1800–1859), deutsche Pastor, ältester Sohn von Friedrich Christoph Perthes
 Gabriele Perthes (* 1948), Schwimmerin aus der DDR
 Georg Perthes (1869–1927), deutscher Chirurg und Röntgenologe, Entdecker des Morbus Perthes
 Joachim Bernhard Justus Perthes (1889–1954), Verleger, Sohn von Bernhard Wilhelm Justus Perthes
 Justus Perthes (1749–1816), eigtl. Johann Georg Justus Perthes, Buchhändler und Verleger in Gotha, Vater von Wilhelm Perthes, Onkel von Friedrich Christoph Perthes
 Johann Georg Justus Perthes (1749–1816), Buchhändler und Verleger in Gotha (siehe Justus Perthes)
 Rudolf von Perthes (1843–1918), preußischer General der Infanterie
 Stephan Justus Perthes (* 1955), Verlagskaufmann, Sohn von Wolf Jürgen Joachim Justus Perthes
 Volker Perthes (* 1958), deutscher Politikwissenschaftler und Nahostexperte
 Wilhelm Perthes (1793–1853), Buchhändler und Verleger, Sohn von Johann Georg Justus Perthes
 Wolf Jürgen Joachim Justus Perthes (1921–1964), Verleger, Sohn von Joachim Justus Perthes

Unternehmen:
 Justus Perthes Geographisch-Kartographische (Verlags-)Anstalt, 1785 in Gotha gegründeter Verlag für geographische und kartographische Publikationen, 1953 enteignet, 1992 reprivatisiert, seither Justus Perthes Verlag Gotha GmbH, von 2008 bis 2016 Ernst Klett Verlag GmbH, Zweigniederlassung Gotha. 2016 nach Leipzig verlagert.
 Justus Perthes Geographische Verlagsanstalt Darmstadt, 1954 in Darmstadt neu gegründeter Verlag für geographische und kartographische Publikationen, 1994 nach Gotha zurück verlagert und integriert in Justus Perthes Verlag Gotha GmbH (s. o.) (bis 2016)
 Friedrich Andreas Perthes, ehemaliger in Gotha ansässiger Verlag

Sonstiges
 Sammlung Perthes Gotha – eine kulturgeschichtliche Sammlung bedeutenden Ranges, die v. a. Überlieferungen des Verlages Justus Perthes bewahrt.
 Morbus Perthes (Legg-Calvé-Perthes disease), orthopädische Kinderkrankheit
 Perthes-Test
 Die kleine Perthes, eines der Kinderbildnisse des deutschen Malers Philipp Otto Runge